Târnăvița se poate referi la:

 Târnăvița, Arad
 Târnăvița, Hunedoara
 Bejan-Târnăvița, Hunedoara

Altele 
 Târnovița, Harghita

Vezi și 
 Târnava (dezambiguizare)
 Râul Târnăvița (dezambiguizare)

Toponime românești